Иван Иванович Зыков:
 Зыков, Иван Иванович (1837—1913) — деятель Поморского старообрядческого согласия.
 Зыков, Иван Иванович (1896—1945) — советский военный, аэронавт.